Tenji est le nom d'un empereur du Japon.
 Tenji est une période de l'histoire du Japon.